Święta Góra (polnisch Heiliger Berg) ist der Name folgender geografischen Objekte:

 Święta Góra (Jeziorany), Hügel in der Wojewodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Góra Świętej Anny, Dorf in der Gemeinde Leschnitz in der Woiwodschaft Oppeln, siehe Sankt Annaberg
Siehe auch:
 Sveta Gora
 Sweta Gora